Descrizione – in logica, insieme di proprietà contingenti di un'entità, in opposizione alla definizione, che elenca proprietà essenziali
Descrizione (testo descrittivo) – in linguistica, tipo di testo, in opposizione al racconto, al dialogo, all'argomentazione
Descrizione – in retorica, figura di pensiero e procedimento teso a mostrare qualcosa in dettaglio e vividamente, per rappresentare, commuovere, convincere

Altri progetti